Lanzac est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Lanzac, commune française du département du Lot, en région Occitanie.

Patronyme 

 Amaury de Chaunac-Lanzac, journaliste
 Roger Lanzac, animateur de télévision et de radio
 Abel Lanzac, diplomate et scénariste

Téléfilm 

 Le Clan des Lanzac